Га́ртлі () — англомовне прізвище з англійськими, шотландськими або ірландськими коренями.

Відомі носії прізвища:
 Блайт Гартлі (;  1982) — канадська стрибунка у воду, олімпійська медалістка (2004), двократна чемпіонка світу.
  (;  1989) — новозеландський автогонщик.
 Бріджітт Гартлі (;  1983) — південноафриканська веслувальниця, олімпійська медалістка (2012).
  (;  1959) — американський кінорежисер.
 Джастін Гартлі (;  1977) — американський телеактор.
 Джон Гартлі:
 Джон Гартлі (; 1849—1935) — британський тенісист.
 Джон Гартлі (; 1912—2000) — американський актор кіно.
 Донна Гартлі (; 1955—2013) — британська легкоатлетка, олімпійська медалістка (1980).
  (; 1895—1972) — британський письменник.
  (, уроджений Едмунд Гартлі ; 1877—1943) — американський художник і поет.
 Маріетт Гартлі (;  1940) — американська характерна акторка і телеведуча, лауреат премії «Еммі».
 Ніна Гартлі (, уроджена Марі́ Луї́з Га́ртман, );  1959) — американська порноакторка, режисер.
  (;  1976) — колишній шотландський футболіст, півзахисник.
 Ральф Гартлі (; 1888—1970) — американський вчений, дослідник в галузі електроніки.

Примітки